Artless bezeichnet:

 eine deutsche Punk-Band, siehe Artless (deutsche Band)
 eine US-amerikanische Punk-Band, siehe Artless (US-amerikanische Band)